Magnus Ullman kan avse någon av följande personer:

Magnus Ullman (död 1842), svensk präst
Magnus Ullman (född 1946), svensk advokat, författare och entreprenör
Magnus Ullman (född 1948), svensk ornitolog och författare